Basedow kan syfta på:

Geografi
 Basedow, Mecklenburg-Vorpommern – en kommun i Mecklenburg-Vorpommern
 Basedow, Schleswig-Holstein – en kommun i Schleswig-Holstein

Personer
 Johann Bernhard Basedow (1724–1790), en tysk pedagog